34. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 6 maja 1989 roku w Palais de Beaulieu w Lozannie przez szwajcarskiego nadawcę publicznego SRG SSR, dzięki zwycięstwu reprezentantki Szwajcarii — Céline Dion podczas konkursu w 1988 roku.

Koncert finałowy prowadzili Lolita Morena i Jacques Deschenaux, a zwycięzcą został reprezentant Jugosławii — zespół Riva, który za utwór „Rock Me” otrzymał 137 punktów.

Kraje uczestniczące 
W finale 34. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięły udział 22 kraje, w tym powracający do rywalizacji nadawca publiczny z Cypru.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji 1989
Konkurs Piosenki Eurowizji 1989
1989 w Europie
Lozanna